Diamante, Brazilia
Diamante, Calabria, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
Diamante, Argentina
râul Diamante din Provincia Mendoza
Diamante Music Group, casă de discuri americană

Vezi și 
Diamant